Reformista hace referencia a varios artículos:

Política
 Reformismo, Ideología social o político que generalmente apunta a realizar cambios graduales a fin de mejorar un sistema, proyecto o sociedad.

Partidos políticos
 Partido Reformista
 Alianza Reformista (en italiano: Alleanza Riformista), pequeño partido político italiano, fundado por Ottaviano Del Turco en abril de 2007.
 Centro reformista, nombre utilizado por el Partido Popular español para definirse ideológicamente a sí mismo desde la segunda mitad de la década de los años 1990.
 Movimiento Nacional Reformista, brazo universitario del Partido Socialista (de Argentina).
 Reformistas Liberales (en italiano: Riformatori Liberali), pequeño partido político italiano de ideología libertaria, liderado por Benedetto Della Vedova.
 Reformistas por Europa (en italiano: Riformisti per l'Europa), pequeño partido político socialdemócrata italiano.

Religión
 Movimiento reformista iraní
 Asociación de Ulemas Reformistas de Argelia
 Judaísmo reformista, una de las grandes ramas de la religión judía (judaísmo rabínico) en la actualidad.